Het wereldkampioenschap superbike van Assen 2008 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2008. De races werden verreden op 27 april 2008 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2008
Assen